Wiembecke ist der Name von Fließgewässern im Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen:

 Wiembecke (Passade), Zufluss der Passade  bei Lemgo
 Wiembecke (Werre), rechter Zufluss der Berlebecke in Heiligenkirchen (Detmold)

Siehe auch:
 Wiemecke